No Angels — німецьке поп-тріо, що представляло свою країну на конкурсі пісні Євробачення-2008 з піснею «Disappear», яка принесла країні останнє (23-е) місце с 14-ма балами.

Дискографія

Альбоми 

 Elle'ments (2001)
 Now … Us! (2002)
 Pure (2003)
 Destiny (2007)
 Welcome to the Dance (2009)

Нагороди 

2001
 Bambi — «Pop National»
 Bravo Otto (Gold) — «Superband Pop»
 Comet — «Best Act National»
 Eins Live Krone — «Best Newcomer»
 Goldene Henne — «Music»
 Top of the Pops Award — «Top Single Germany»

2002
 Bravo Otto (Gold) — «Superband Pop»
 Comet — «Viewer's Choice Award»
 ECHO — «Best National Group — Rock/Pop»
 ECHO — «Best National Single — Rock/Pop»
 Eins Live Krone — «Best Band»
 Radio Regebogen Award — «Newcomer 2001»
 World Music Awards — «Best-selling German Act»

2003
 Bravo Otto (Gold) — «Superband Pop»
 Comet — «Band National»
 ECHO — «Best National Videoclip»
 Eins Live Krone — «Best Single»
 Goldene Kamera — «Best Band»
 NRJ Music Awards — «Best German Song»

2007
 Bayrischer Musiklöwe — «Best Comeback»

2009
 Szenepreis — «Song of the Year 2008 — national»

2010
 Szenepreis — «Song of the Year 2009 — national»
</div>

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Офіційний фан-сайт 

Німецькі музичні гурти
Учасники Євробачення 2008
Музичні колективи, що з'явились 2000
Представники Німеччини на Євробаченні
Жіночі гурти
Ангели у поп-культурі